McBride – angielska forma gaelickiego "Mac Giolla Brighde", co oznacza syna czciciela św. Brygidy z Kildare

 Brian McBride
 Christian McBride
 Martina McBride
 Kevin McBride
 Tom McBride

Zobacz też:
 McBride – wieś w USA
 (15834) McBride – planetoida
 MacBride